Линовский, Владимир Альбертович (1818—1863) — статский советник, профессор, юрист, брат Ярослава Альбертовича Линовского.
 Линовский, Николай Осипович (1844/1846—1919) — русский писатель.
 Линовский, Ярослав Альбертович (1818—1846) — профессор Московского университета по кафедре сельского хозяйства.

См. также 
 Линов
 Линово
 Линовская волость
 Линовский сельсовет